Grotniki – osiedle Złocieńca
 Grotniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Grotniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice 
 Grotniki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Grotniki – przystanek osobowy w Grotnikach, w województwie łódzkim
 Grotniki (gmina) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. kieleckim
 Grotniki – gromada

 Zobacz też
 Bitwa pod Grotnikami
 Grotniki Drawskie
 Grotniki Duże
 Grotniki Małe